(les ) sont une sous-famille de dinosaures théropodes de la famille des Dromaeosauridae appartenant au clade des Eudromaeosauria. Ils ont vécu du Jurassique supérieur jusqu'à la fin du Crétacé, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord.

Liste des genres 
 Acheroraptor
 Adasaurus
 Dineobellator
 Itemirus
 Velociraptor

Cladogramme Eudromaeosauria

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Dromaeosauridae
Taxon fossile décrit en 1983